Bonić ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Bonić (* 1992), serbische Tennisspielerin
 Mario Bonić (* 1952), kroatischer Fußballspieler